Клиторологий, или Клеторология ( — «список классов», от  — «званый» +  — «учение») — табель о рангах, составленный в 899 году Филофеем, императорским атриклинием при дворе императоров Льва VI и Константина Багрянородного, протоспафарием, обязанностью которого было рассылать приглашения и усаживать за императорский стол византийскую знать. Исходя из этих обязанностей Филофей составил перечень придворных чинов, дабы избежать каких-либо ошибок.

52-я глава «Книги о церемониях византийского двора» и есть клиторологий Филофея, она озаглавлена: «Исследование о порядке царского чина, о номенклатуре и почестях, положенных каждому достоинству, составленное при христолюбивом и мудрейшем нашем императоре Льве из старинных книг о церемониях, в сентябре месяце 3 индикта в лето от сотворения мира 6408, Филофеем, царским протоспафарием и артиклином».

Перечень должностей 

Согласно Филофею лица вне (выше) класса, степени и чина:
 патриарх Константинополя,
 кесарь (младший «император», соправитель, наследник престола),
 новелисим (близкий родственник императора),
 куропалат (глава императорской охраны, позже титул жаловался грузинским и армянским государям),
 василеопатор (воспитатель будущего императора),
 зоста патрикия (высший женский титул),
 магистр,
 ректор,
 синкел,
 архиепископ Болгарии.

К лицам 1-го класса, степени и чинов относились:
 патрикии (члены синклита, то есть византийского сената, сравните с патриции, получали лично от императора золотой пояс),
 доместики схол,
 анфипаты патрикии и стратиги фем,
 митрополиты,
 архиепископы,
 епископы,
 примикирии евнухов кувуклия (императорской опочивальни),
 протоспафарии (носили на шее осыпанную драгоценными камнями золотую цепь полученную лично от императора).

К лицам 2-го класса, степени и чинов относились:
 спафарокандидаты,
 спафарокувикуларии,
 пресвитеры,
 игумены,
 дисинаты.

К лицам 3-го класса, степени и чинов относились:
 спафарии,
 диаконы,
 протопопы,
 аподоместики,
 клисурархи,
 турмархи,
 топотириты схол.

К лицам 4-го класса, степени и чинов относились:
 ипаты,
 хартуларии и нотарии,
 клирики дворца и Храма Святой Софии-Премудрости Божьей,
 страторы,
 асикриты (императорские секретари),
 скрибы,
 хартуларии фем,
 доместики тагм схол,
 кандидаты,
 мандаторы,
 веститоры,
 силенциарии,
 фемные друнгарии,
 комиты,
 апоэпархи.

Иные лица, значимость которых не требует класса, степени и чина.

Ссылки 
 Тактикон. Исторический словарь  ,
 История Византии, том 2, сборник .

Литература Византии
Византийские ранги